Autocorrection peut faire référence à :

L'autocorrection, une figure de style,
L'autocorrection, une fonction logicielle permettant de vérifier automatiquement un texte.